Алвин има више значења:
 Алвин (Тексас)
 Алвин (Илиноис)